Ghisolfi peut faire référence à :

Personnes 
 Ambrogio dei Ghisolfi, sculpteur et architecte italien actif à Milan vers 1500
 Enrico Ghisolfi (1837-?), peintre italien
 Florent Ghisolfi (1985-), joueur de football professionnel reconverti entraîneur
 Giovanni Ghisolfi (1623-1683), peintre italien
 Stefano Ghisolfi (1993-), grimpeur professionnel italien

Autres 
 , une famille de Gênes
 , une entreprise fondée en 1953

Références